El nombre de Santuario de la Virgen de Gracia, Santuario de Santa María de la Gracia o Santuario de Nuestra Señora de la Gracia es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como santuarios en honor a la Virgen de Gracia.

Advocación 
 Virgen de Gracia

Santuarios

En España 
 Santuario de la Virgen de Gracia, santuario en la localidad de Caudete, provincia de Albacete;
 Santuario de la Virgen de Gracia, santuario en la localidad de La Fresneda, provincia de Teruel;
 Santuario de la Virgen de Gracia, santuario en la localidad de Oliva de la Frontera, provincia de Badajoz;